Adam and Eve (drank), een cocktail
Adam and Eve (film), een film uit 2005
Adam and Eve (The Flower Kings), een album van The Flower Kings
Adam & Eve, een producent van seksspeeltjes en pornofilms
Adam & Eve, een Duits schlager-duo